Argüelles – quartiere di Madrid, nel distretto di Moncloa-Aravaca
 Argüelles – stazione della metropolitana di Madrid
 José Argüelles – scrittore e artista statunitense 
 Agustín Argüelles – politico e avvocato spagnolo